Андре́й Гончаре́нко:
 Гончаренко, Андрей Лаврентьевич (1923—после 1985) — сотрудник советских органов охраны правопорядка, комиссар милиции 2-го ранга.
 Гончаренко, Андрей Маркович (1933—2021) — белорусский физик, академик НАН Беларуси.
 Гончаренко, Андрей Николаевич — российский миллиардер, до 2013 года был топ-менеджером компании «Газпром инвест Юг».